Baekelandt Machinebouw Landbouwproducten - Meulebeke, West-Vlaanderen
 Hanne Baekelandt
 Ludovicus Baekelandt, een Vlaams roversbendeleider
 Bakelandt (stripreeks)

Zie ook:
 Leo Baekeland, de uitvinder van bakeliet